Иван Иванович Шиц (?—1828) — герой Отечественной войны 1812 года, генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия.

Биография 
Дата и год рождения неизвестны.

Службу начал в 1802 году, поступив в свиту Его Императорского Величества по квартирмейской части. 21 сентября 1802 был произведен в подпоручики. Участвовал во второй коалиции против Наполеона, где был в кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау 27 и 28 января 1807 года, в этом сражении был ранен ядром в правую руку и пожалован за храбрость орденом Святой Анны 4-й ст. и чином поручика. После полученной раны он не смог больше принимать участие в этой кампании. Но как только началась война с Турцией Шиц был командирован в действующую армию в авангард под командованием генерала от кавалерии М. И. Платова. По переходе войск за Дунай в пределы Болгарии принимал участие в осаде и взятии крепости Вирсова, за что он и был удостоен Монаршего Благоволения. За сражение и разбитие турок и за взятие города Кистенжи, так же удостоен Монаршего Благоволения.

За сражение и поражение турок и при взятии города Россеват 4 сентября 1810 года пожалован орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. За участие в осаде крепости Силистрии и в сражении при деревне Колеапатре, за отличие произведен в капитаны. За сражение при деревне Тертирице удостоен Монаршего благоволения. За сражение при крепости Шумле в авангарде под командой генерал-майора Я. П. Кульнева Высочайше награждён орденом Святой Анны 2-й степени. Отечественная война застала Шица в должности обер-квартирмейстера иррегулярных войск в отряде генерал-майора Иловайского 5-го. За сражение при местечке Мире 27 и 28 июня 1812 года Шиц удостоился Высочайшего благоволения . За сражение при Тарутине 6 октября награждён золотой шпагой с надписью "За храбрость".

22 октября за отличие произведен в подполковника. За храбрость в сражении при Теплице 17 и 18 августа награждён орденом Святой Анны 2-й степени с алмазами. В 1814 году прикомандирован к первому дивизиону Гвардейской Кирасирской легкой дивизии для расквартирования её от Парижа до Петербурга. За эти труды Шиц пожалован не в зачёт годовым жалованием. 1 января 1817 года за отличие по службе произведен в полковники. За рекогносцировку Воронежской, Курской, и Слободско-Украинской губернии 30 августа 1818 года ему была объявлена Высочайшая благодарность. 7 августа 1822 года состоя при 3-й кирасирской дивизии в должности обер-квартирмейстера, за участие в маневрах при Курске удостоен Монаршего Благоволения и пожалован тремя тысячами рублей. За маневры 5 и 6 сентября 1823 года при Орле получил Высочайшую благодарность и две тысячи рублей. 21 мая 1826 года произведен за отличие по службе в генерал-майоры. 11 февраля 1827 года в награду особых трудов по военному поселению ему Всемилостливейше пожаловано три тысячи десятин земли.

15 октября 1827 года получил Высочайше пожалованные три тысячи рублей. Высочайшим приказом по военному ведомству 11 августа 1827 года назначен состоять при начальнике 18-й пехотной дивизии. 30 марта 1828 года назначен Директором военных сообщении 2-й армии. В этой должности Шиц отправился на русско-турецкую войну, в которой он участвовал в нескольких сражениях и умер от полученных ран в Варне, где он и был похоронен на братском кладбище.

Награды 
 орден Святой Анны 4-й ст
 орден Святого Владимира 4-й ст. с бантом
 орден Святой Анны 2-й ст.
 Золотое оружие с надписью за храбрость

Примечания

Ссылки 
 Воронежское дворянство в Отечественную войну / Общ. ред. С. Е. Зверева. — Москва: изд. губ. предводителя дворянства, 1912.

Участники Отечественной войны 1812 года
Генерал-майоры (Российская империя)